Daria Popova ou Darya Popova, née le  à Moscou, est une patineuse artistique franco-russe.

Elle remporte avec Bruno Massot les Championnats de France de patinage artistique 2012.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec deux partenaires:
 Bruno Massot (3 saisons : 2011-2014)
 Andrei Novoselov (1 saison : 2014-2015)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineuse artistique française
Patineuse artistique russe
Naissance à Moscou
Naissance en juillet 1993